El Torneig de Bogotà 2016, conegut oficialment com a Claro Open Colsanitas 2016, és un esdeveniment de tennis femení sobre terra batuda que pertany als International Tournaments de la WTA. La 24a edició del torneig es va celebrar entre el 9 i el 17 d'abril de 2016 al Club Campestre El Rancho de Bogotà, Colòmbia.

La tennista estatunidenca Irina Falconi va guanyar el primer títol del seu palmarès.

Quadre individual femení

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles femenins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial  
 
 

2016
WTA Tour 2016